Harmel ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Harmel (1898–unbekannt), deutscher Politiker (NSDAP)
 Heinz Harmel (1906–2000), deutscher SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
 Jules Harmel (1908–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Léon Harmel (1829–1915), französischer kirchlich-sozialer Industrieller
 Pierre Harmel (1911–2009), belgischer Hochschullehrer und Politiker (PSC)

Siehe auch:
 Harmel-Bericht, Bericht zur Lage der NATO angesichts der bestehenden NATO-Strategie „Massive Vergeltung“ (MC 14/2) von 1957